DStGB steht für:
 DStGB steht für Deutscher Städte- und Gemeindebund
 dStGB steht für Strafgesetzbuch (Deutschland), bei nötiger Abgrenzung zu anderen Ländern

DSTGB